Miejscowości w USA:
 Irondequoit – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Irondequoit – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
Gminy w USA:
 Irondequoit (ang. Irondequoit Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe